Primošten Burnji je područje Općine Primošten koje je proglašeno naseljem ali kao naselje ne postoji. U prosincu 2005. god. Općinsko vijeće Općine Primošten ukida naziv naselja Primošten Burnji te se naseljima vraćaju stara izvorna imena i to: Bilini, Bilo, Dolac, Draga, Furčićevi, Gašperovi, Gracini, Harambašini, Huljevi, Jurinovi, Juritini, Kalina, Podgreben, Prhovo, Supljak, Šermudovi, Široke, Tribežić.

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Primošten